Sorica (deutsch Zarz) ist der Name zweier Dörfer, die heute zur slowenischen Gemeinde Železniki gehören:
Zgornja Sorica (Oberzarz)
Spodnja Sorica (Unterzarz)

Die beiden Dörfer bildeten zusammen mit dem nahe gelegenen Deutschgereuth (Nemški Rovt, občina Bohinj) sowie Deutschruth (Rut) bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine deutsche Sprachinsel:
Zarz